Львиная доля:
 Львиная  доля (фильм, 2001) — российский художественный фильм 2001 года; режиссёр Александр Муратов.
 Львиная доля (фильм, 1971) — французский художественный фильм 1971 года: режиссёр Джин Ларриаги.